Жозе́ф-Арма́н Бомбардье́ ( []; 16 апреля 1907 года, Валкур, Квебек, Канада — 18 февраля 1964 года, Шербрук, Квебек, Канада) — франкоканадский изобретатель и бизнесмен, основатель компании Bombardier.

Его самым известным изобретением является снегоход.

Биография 
Родившись в Валькуре, Квебек, Джозеф-Арманд Бомбардье «баловался» механикой с самого раннего возраста. Он приобретал опыт механика-самоучки, пока не открыл свой собственный гараж в возрасте 19 лет, где он ремонтировал автомобили и продавал бензин в летнее время.

Зимой он работал над разработкой автомобиля, способного ездить по снегу. В то время в Квебеке правительство не занималось уборкой снега со второстепенных дорог, поэтому жители этих районов консервировали свои автомобили к зимнему сезону. Идея построить «зимний корабль» пришла к Бомбардье после пурги, в которой его маленький сын, заболевший перитонитом, умер, — потому что не мог быть доставлен в ближайшую больницу.

Первые В7 («B» — сокращение от Bombardier и «7» — на 7 пассажиров) снегоходы были проданы зимой 1936 — 1937 годов и были хорошо приняты. Новый завод, способный производить более 200 автомобилей в год, был построен в 1940 году. Новая 12-пассажирская модель была доступна в 1941 году, но спрос упал, когда Канада вступила во Вторую Мировую войну. Компания Bombardier предложила свой опыт канадскому правительству и начала выпускать специализированные военные машины для союзников.

После войны бизнес был в упадке, — когда правительство Квебека начало в 1948 году очистку от снега второстепенных дорог. Bombardier продолжала строить небольшие снегоходы в 1950-х и разработала новый рынок для рекреационных продуктов для одного или двух человек. Почти 200 снегоходов были проданы, когда модель была выпущена в 1959 году; идея оказалась успешной, и к моменту смерти Bombardier в 1964 году продавалось более 8200 единиц ежегодно.

Память 
 В 2004 году шоссе 55 в Квебеке было названо  между Станстед и 20 шоссе () недалеко от Драммондвилл.
 В Антарктиде ледник Бомбардье тоже назван его именем.
 В 2000 году Жозеф-Арман Бомбардье получил награду от правительства Канады с его изображением на почтовой марке.
 Он удостоен членства в Зале славы канадской науки и техники.

См. также 
 
 
  — подразделение, основанное Жозеф-Арманом Бомбардье.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Музей И. Арманд Бомбардье
 Жозеф-Арман Бомбардье в канадской Энциклопедии
 КРК Бомбардье: снегоход «Наследие» («Legacy»)
 Минута наследия о Жозеф-Арман Бомбардье

Родившиеся в 1907 году
Умершие в 1964 году
Bombardier
Изобретатели Канады
Снегоходы